Halmos Imre (1932–?) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 1.

Szabad Föld Kupa
1964 óta a falusi labdarúgók kupadöntőjét, a Szabad Föld Kupát rendszeresen a Magyar Népköztársaság-kupa döntő előmérkőzéseként bonyolították le.

Források

Külső hivatkozások 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1932-ben született személyek
Élő személyek